Хавиер Бардем (, роден Javier Ángel Encinas Bardem) е испански актьор. Носител на награди „Оскар“, „Златен глобус“, „БАФТА“, „Сатурн“, „Сателит“, „Европейска филмова награда“ и шест награди „Гоя“. Известни филми с негово участие са „Високи токчета“, „Шунка, шунка“, „Златни топки“, „Жива плът“, „Преди да падне нощта“, „Призраците на Гоя“, „Няма място за старите кучета“, „Вики, Кристина, Барселона“, „007 Координати: Скайфол“ и други. Хавиер Бардем е първият испански актьор в историята, който е номиниран за „Оскар“ (през 2000 г.) и първия испански актьор, който печели награда „Оскар“ (2008 г.). От 2012 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Биография

Произход и семейство 
Хавиер Бардем е роден на 1 март 1969 г. в Лас Палмас де Гран Канария, Испания. Майка му Пилар Бардем е актриса, а баща му е бизнесмен, работещ в сферата на озеленяването. Родителите му се разделят скоро след раждането му, след което той е отгледан от майка си. Хавиер Бардем идва от род с дълги традиции в киноиндустрията, простиращи се до ранните дни испанското кино. Той е внук на актьорите Рафаел Бардем и Матилда Муньос Сампедро и племенник на сценариста и режисьор Хуан Антонио Бардем. По-възрастните му брат и сестра Карлос Бардем и Моника Бардем също са актьори. Хавиер е възпитан в католическата вяра от баба си.

Бардем започва любовна връзка с Пенелопе Крус през 2007 година, въпреки че не го обявяват публично. Двамата сключват брак през юли 2010 година на Бахамските острови. Бардем и Крус имат две деца, син роден на 22 януари 2011 г. и дъщеря родена на 22 юли 2013 г.

Кариера 
Като дете Хавиер прекарва голяма част от времето си в театри и сред филмови декори. Актьорския си дебют прави на петгодишна възраст в сериала „El Pícaro“ на режисьора Фернандо Фернан Гомес. Той взима участие в много филми, предимно испански продукции, но става световноизвестен с ролята си във филма „Преди да падне нощта“, за която през 2000 г. получава номинация за „Оскар“. С тази номинация, Бардем става първият испански актьор в историята, номиниран за „Оскар“. През 2008 г. печели „Оскар“ и „Златен глобус“ в категория „Най-добра поддържаща мъжка роля“ за филма „Няма място за старите кучета“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Испански актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус за най-добър поддържащ актьор
Носители на награда BAFTA
Носители на награда „Сатурн“
Лас Палмас де Гран Канария